Finały Turnieju Juniorów UEFA 1961 – nieoficjalnych mistrzostw Europy piłkarzy do lat 18 – odbyły się w Portugalii. Trwały od 30 marca do 8 kwietnia 1961. Udział w rozgrywkach wzięło 13 drużyn.

Turniej odbywał się w miastach: Porto, Lizbona, Braga, Coimbra, Leiria, Évora.

Nieoficjalny tytuł mistrzów Europy zdobyła Portugalia, pokonując w finale Polskę. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy z RFN po zwycięstwie w meczu o trzecie miejsce nad reprezentacją Hiszpanii. Reprezentacja Portugalii zdobyła trofeum po raz pierwszy.

Uczestnicy 
Do turnieju przystąpiło 13 ekipː

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecze towarzyskie 
Podczas turnieju rozegrano trzy mecze towarzyskie.

Puchar Sir Stanleya Rousa

Puchar José Crahaya

Puchar Ebbego Schwartza

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ EUROPY U-18 1961

Portugalia 1 TYTUŁ MISTRZA EUROPY U-18

Przypisy 

1961
1961 w piłce nożnej